Valmet RM 1 − czteroosiowe tramwaje wyprodukowane przez fińską firmę Valmet.

Konstrukcja 
Pudło wagonu oparte jest na dwóch dwuosiowych wózkach. Rozstaw osi w wózku wynosi 1,8 m, a rozstaw wózków wynosi 6,4 m. Na każdym wózku zamontowano dwa silniki Strömberg GHAU-67E o mocy 50 kW, każdy. Średnica koła wynosi 680 mm. Tramwaje ze zderzakami mierzą 14,4 m. Wysokość tramwajów wynosi 3,6 m, a szerokość wynosi 2,3 m. Masa pustego wagonu wynosi 20 t, a przy maksymalnym obciążeniu 31,3 t. We wnętrzu znajduje się 29 miejsc siedzących i 69 stojących.

Eksploatacja 
Pierwsze wagony RM 1 z serii 45 wagonów zostały wybudowane w 1955, były to wagony o nr 331−355, 359 i 360. W 1956 zostały wyprodukowane wagony o nr 356−357, 361−375. Wszystkie wagony z liniowej eksploatacji wycofano do 1987. Dwa wagony przebudowano na techniczne, a trzy wagony o nr 331, 332 i 339 zachowano jako muzealne. Wagony RM 1 eksploatowano wyłącznie w Helsinkach.

Lista wagonów:

Zobacz też 
 Tramwaje w Helsinkach

Bibliografia 
 

Wagony tramwajowe Valmet